Jewelry District – dzielnica Los Angeles
 Jewelry District – dzielnica Providence
 Miami Jewelry District – dzielnica Miami